Horvátország
Kranjci falu Čabar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Kranjci falu Labin községben, Isztria megyében